Frederic III d'Aragó o Frederic III de Trinàcria (Barcelona 1272 - Palerm, 1337), rei de Sicília (1295-1337) 
 Frederic III de Brandenburg (Kaliningrad, 1657 - Berlín, 1713), marcgravi elector de Brandenburg i rei de Prússia de la Casa de Hohenzollern
 Frederic III de Dinamarca (Haderslev, 1609 - Copenhaguen, 1670), rei de Dinamarca i de Noruega (1648 -70)
 Frederic III de Hessen-Kassel (Kassel, 1747 - Frankfurt, 1837), landgravi de Hessen-Kassel 
 Frederic III Montefeltro (Gubbio, 1422 - Ferrara, 1482), fill natural de Guidantonio Montefeltro i Ludovica Ubaldini della Carda legitimat per Martí V 
 Frederic III de Nàpols (1452 - Tours, Regne de França, 1504), rei de Nàpols (1496 -1501) 
 Frederic III de Prússia (Potsdam, 1831 - 1888), emperador d'Alemanya i rei de Prússia (1888)
 Frederic III del Sacre Imperi Romanogermànic (1415 - 1493), arxiduc d'Àustria, rei d'Alemanya, i emperador del Sacre Imperi 
 Frederic III de Saxònia-Gotha-Altenburg, (Gotha, Alemanya, 1699 - 1772), fill del duc Frederic II i de Magdalena Augusta d'Anhalt-Zerbst 
 Frederic III de Sicília dit "el Senzill" (Catània, 1341 - Messina, 1377), Rei de Sicília i Duc d'Atenes i Neopàtria (1355-77)
 Frederic III de Suàbia dit "Barba-roja" (1122 - 1190), Duc de Suàbia (1147 –1152) i emperador del Sacre Imperi
 Frederic August III de Saxònia (Dresden, 1865 - Castell de Sibyllenort, 1932) rei de Saxònia (1904 -18) 
 Frederic Francesc III de Mecklenburg-Schwerin (Ludwigslust, 1851 - Canes, 1897) Gran duc de Mecklenburg-Schwerin (1883 - 1897)
 Frederic Guillem III de Prússia (Potsdam, 1770 - 1840), Rei de Prússia 
 Ernest Frederic III de Saxònia-Hildburghausen (Königsberg, 1727 - Seidingstadt, 1780), fill del duc Ernest Frederic II i de Carolina d'Erbach-Fürstenau